Jakarta (Djakarta) steht für:

 Jakarta, indonesische Hauptstadt 
 Jakarta-Projekt der Apache Software Foundation
 Jakarta Tomcat, ehemaliges Projekt der Apache Software Foundation
 Jakarta (Erzählung) (1998), ein Werk der Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro
Djakarta:
 CMA Djakarta, Schiff